Chalki o Halki possono riferirsi a:
 Calchi – isola greca
 Heybeliada – isola turca